Listagem do número de títulos oficiais conquistados pelo Sport Lisboa e Benfica nas principais modalidades praticadas pelo clube no âmbito nacional e internacional nos principais escalões seniores masculino e feminino.

Futebol

Masculino

Feminino

Andebol

Masculino

Feminino

Basquetebol

Masculino

Feminino

Futsal

Masculino 
O Sport Lisboa e Benfica tem uma equipa profissional masculina de Futsal desde 2001.

Feminino

Hóquei em patins

Masculino

Feminino

Voleibol

Masculino

Feminino 

Supertaça Cândido de Oliveira
Listas de títulos de futebol de Portugal
Sport Lisboa e Benfica
Andebol de Portugal
Atletismo de Portugal
Basquetebol de Portugal
Futsal de Portugal
Hóquei em patins de Portugal
Voleibol de Portugal